Проспе́кт Гага́рина, проспе́кт Ю́рия Гага́рина — улица (проспект) в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, в большинстве случаев названная в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Также название «Проспект Гагарина» носит станция метро в Харькове.

Казахстан 
 проспект Гагарина в Алма-Ате.

Россия 
 проспект Гагарина в Великих Луках.
 проспект Гагарина в Златоусте.
 проспект Гагарина в Йошкар-Оле.
 проспект Гагарина в Люберцах.
 проспект Гагарина в Нижнем Новгороде, также одноимённая платформа Горьковской железной дороги.
 проспект Гагарина в Оренбурге.
 проспект Гагарина в Прокопьевске.
 проспект Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге.
 проспект Гагарина в Севастополе.
 проспект Гагарина в Смоленске.
 проспект Гагарина в Челябинске.

Украина 
 проспект Гагарина в Днепре.
 проспект Юрия Гагарина в Киеве.
 проспект Гагарина в Кривом Роге.
 проспект Гагарина в Одессе.
 проспект Гагарина в Торезе.
 проспект Гагарина в Харькове.

Франция 
 Проспект Юрия Гагарина — в городе Бобиньи, департамент Сен-Сен-Дени.

См. также 
 
 
 

Гагарин